oczko – element w splocie dzianiny
 oczko – gra karciana
 oczko – potocznie: oszlifowany kamień szlachetny w pierścieniu
 oczko lub przyoczko – typ narządu wzroku
 oczko – znak w poligrafii

 Osoby
 Jakub Oczko (ur. 27 grudnia 1981 roku w Miedźnej) – polski siatkarz, grający na pozycji rozgrywającego, reprezentant Polski.
 Wincenty Oczko (ur. 1568, zm. 1626) – kanonik gnieźnieński, lekarz.
 Wojciech Oczko (ur. 1537 w Warszawie, zm. 26 grudnia 1599 w Lublinie) – doktor medycyny i filozofii.
 Marek Medvesek ps. Oczko – polski przestępca

 Obiekty geograficzne
 Oczko – schronisko w skale Oczko w Parku Jurajskim na Wyżynie Częstochowskiej (miezy smoleniem i Złożeńcem)
 Oczko – skała w Parku Jurajskim na Wyżynie Częstochowskiej (miezy smoleniem i Złożeńcem)
 Oczko – wieś w Polsce
 Oczko– jezioro na Pojezierzu Lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Rzepin

Zobacz też 
 oczko Hessego – typ narządu wzroku
 oczko polodowcowe (oczko wytopiskowe) – małe jezioro
 oczko wodne – obudowany zbiornik wodny
 Anusine Oczko
 Jan Očko z Vlašimi (ur. ok. 1292, zm. 14 stycznia 1380) – biskup ołomuniecki w latach 1351-1364, arcybiskup praski w latach 1364-1378.
 Kosowinowe Oczko
 Oczko Marzanny